Les Pins, commune française de Charente ;
 Les Pins, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône ;
 Les Pins ancienne commune d'Indre-et-Loire, rattachée en 1822 à Épeigné-sur-Dême ;
 Cuges-les-Pins, commune française des Bouches-du-Rhône ;
 Sausset-les-Pins, commune française des Bouches-du-Rhône.

Voir aussi 
 
 
 
 Rivière des Pins